Адам Лэнгли-Кан (, родился 24 мая 1985 года) — британский и пакистанский автогонщик из Бридлингтона, Йоркшир, который представлял Пакистан в серии А1 Гран-при. Также он является демонстрационным пилотом (участвует в различных уличных шоу) команды Renault.

Владеет шестью языками: английским, французским, испанским, итальянским, Урду и китайским.

Карьера 
В возрасте 16 лет у Кана появилась возможность провести тест-драйв Porsche. Затем последовала интенсивная пятидневная учёба вождению в Сильверстоуне, где ему в гоночной школе Сильверстоуна вручили лицензию на дальнейшее участие в соревнования.

В 2001 он выступил в шести гонках Британской Формулы-Форд, став вице-чемпионом в свой первый год профессиональных гонок с тремя подиумами.

Эдди Джордан поддерживал карьеру Адама Кана, когда Кану было 17 лет. Британец выступил в различных гонках Британской Формулы-3, в то время также обучаясь в школе. Кан принял участие в сезоне 2002/03 Британской Формулы-3 Зимняя серия, завершив в качестве вице-чемпиона класса обучения, в котором он победил во второй гонке и финишировал три раза на подиуме.

В 2005 Адам Кан был выбран в качестве пилота команды Пакистана в А1 Гран-при. Команда Пакистана с Каном начала сезон с седьмой позиции на трассе Брэндс-Хэтч в сражении с более опытными гонщиками, первоначально он шёл на третьем месте, но ошибка на пит-стопе лишила его шансов на подиум. Многие дорогостоящие ошибки команды происходили во время гонок, где Кан был на высоких позициях, однако, команда Пакистана смогла завершить сезон на высокой ноте с пятым местом на заключительной гонке в Шанхае. В 2006 Адам устроил перерыв от гонок и полностью погрузился в учёбу на факультете бизнеса в King’s College University of London.

Кан обязался гоняться под флагом Пакистана в будущем, в качестве инициативы по внедрению Пакистана в мир профессиональных моторных видов спорта, и был официально назначен послом автоспорта от Пакистана правительством. Кан был награждён президентом Пакистана в Лондоне 29 сентября 2006.

В 2007 Кан вернулся в автогонки и пришёл в Мировую серию Рено, гоняясь за итальянскую команду RC Motorsport. После тестов с командой ему было предоставлена должность третьего пилота, а место основоного пилота так и не досталось. Это позволило ему провести тесты за команду Пакистана в А1 Гран-при на трассе Сильверстоун и он вернулся в команду на сезон 07/08.

Кан участвовал за команду Trust Team Arden в сезоне 2008 GP2 Asia, но после двух гонок он решил сконцентрироваться на А1 Гран-при и работе в университете.

Летом 2008 Кан присоединился к Евросерии 3000 в июне, после пропуска старта сезона из-за травмы. У Кана выдался успешный сезон, из 12 гонок он выиграл 3, два раза финишировал вторым и один раз третьим, завершив сезон на третьей позиции личного зачёта. Благодаря этому впервые на европейском соревновании был услышан гимн Пакистана.

10 сентября 2008 было объявлено что Кан будет исполнять двойную роль президента и пилота команды Пакистана в сезоне 2008-09 А1 Гран-при. Тем не менее, он принял участие лишь в тестах.

27 января 2009 Кан присоединился команде Renault для демонстрирования болида Формулы-1 на этапах Мировой серии Рено и других презентаций.

Результаты выступлений

Гоночная карьера 
 
 (1) = Командный зачёт.</small>
† На этапе в Дурбане он получил травму после аварии на практике.

Результаты выступлений серии GP2

Результаты выступлений в GP2 Asia

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Адам Кана
 Команда Пакистана в А1 Гран-при
 Adam Khan pledges to wear Pakistan Flag at races
 Khan joins Euroseries 3000
 Khan preparing for new A1GP season
 First win for Khan in Euro 3000
 Khan 2009 Renault F1 Demonstration driver

Автогонщики Пакистана
Пилоты А1 Гран-при
Пилоты GP2 Asia
Автогонщики Великобритании
Выпускники Лондонского университета
Выпускники Королевского колледжа Лондона